Saint Renaud fait référence à :
 En France, saint Renaud († v. 1104), d'abord chanoine régulier à Soissons, puis disciple de Robert d'Arbrissel, il choisit la vie d'ermite. Il se sanctifia dans la forêt de Craon en Mayenne, puis dans celle de Mélinais près de La Flèche.

 En Italie,  (Reginaldus), fut évêque du diocèse de Nocera Umbra, au .

 Renaud a une étymologie germanique : de « ragin », conseil et « wald », qui gouverne. Il signifie en quelque sorte « le conseiller du prince ».

 Saint Renaud est le saint patron de la commune de Sinnamary en Guyane.

 La Saint Renaud est honorée le .

Voir aussi 
 Liste de saints catholiques

Renaud